Gerbecourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gerbécourt, kommun i departementet Moselle, 
 Gerbécourt-et-Haplemont, kommun i departementet Meurthe-et-Moselle,